«Agatha» puede referirse a:

 Agatha, nombre propio fenemino.
 Agatha (1979), película acerca de Agatha Christie.
 Agatha, género de gastropodos.
 Agatha, personaje ficticio de Pokémon.
 Premio Agatha, para escritores de misterio.
 Agatha, California.
 Tormenta tropical Agatha (2010).
 Operación Agatha, operación militar en Palestina (1946).